

Geografia 
 Rode – villaggio e parrocchia civile dell'Inghilterra, nella contea del Somerset
 North Rode – villaggio e parrocchia civile dell'Inghilterra, nella contea del Cheshire

Persone 
 Bernd Michael Rode (1946) – chimico e docente austriaco
 Franc Rodé (1934) – cardinale ed arcivescovo cattolico sloveno
 Helge Rode (1870-1937) – scrittore e giornalista danese
 Hermen Rode (1430 circa-1504) – pittore tedesco
 Johan Rode, o Rhode, italianizzato come Giovanni Rodio (1587-1659) – medico, umanista e accademico danese
 Nicolò Rode (1912-1998) – velista italiano
 Pierre Rode (1774-1830) – violinista e compositore francese
 Renārs Rode (1989) – calciatore lettone
 Sebastian Rode (1990) – calciatore tedesco
 Stian Rode Gregersen (1995) – calciatore norvegese

Altro 
 Rode – divinità della mitologia greca
 Røde Microphones – azienda australiana produttrice di microfoni, accessori e software per l'acquisizione audio

Pagine correlate 
 Rhode